Ирода Батыровна Туляганова (; родилась 7 января 1982 года в Ташкенте, СССР) — узбекистанская теннисистка.
 Победительница 7 турниров WTA (3 — в одиночном разряде).
 Экс-4я ракетка в юниорском одиночном рейтинге.
 Экс-6я ракетка мира в юниорском парном рейтинге.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-1999).
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в паре (US Open-1999).
 Финалистка 2 юниорских турнира Большого шлема в паре (Уимблдон-1998, -1999).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-1999).

Общая информация 

Отца Ироды зовут Батыр, маму — Анна. Есть младшая сестра Наргиза.

Начала играть в 9 лет, когда отец привёл её в теннисный клуб.

Предпочитает действовать за задней линией. Лучшие удары — бэкхенд и подача. Любимые покрытия — грунт и хард.

На определённом этапе карьеры ставила себе цель попасть в Top10.

Владеет английским, русским, немецким и узбекским языками.

В настоящее время участвует в ряде благотворительных программ в Ташкенте.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (4)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Награды и звания 
 Медаль «Шухрат» (1998)
 Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан (2000)
 «Узбекистон ифтихори» (2001)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

 

Теннисисты Узбекистана
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек